— 26-серийный аниме-сериал, впервые показанный на TV Tokyo. Аниме вышло в эфир в 2002 году, в год чемпионата мира по футболу в Японии и Корее. Продюсером сериала выступила Nihon Ad Systems.

На основе аниме была выпущена манга  авторства Макото Мидзобути, публиковавшаяся в ежемесячном Corocoro Comic издательства Shogakukan.

В США издателем аниме стала компания Enoki Films, которая лицензировала сериал под названием Forza! Mario.

Сюжет 
Сериал о мальчике Хидэмару, который хочет играть в футбол. Он прибывает в город, желая присоединиться к своей любимой команде и мечтая когда-нибудь играть в одной из сильнейших футбольных команд мира. Но оказывается, что команда, которая его интересует, на деле на гране роспуска из-за того, что открытая неподалеку Спортивная академия собирает лучших игроков и тренирует их под наставничеством отличного тренера.

Хидэмару собирает друзей и неизвестных игроков, чтобы восстановить команду. Впрочем, целью героя является не победа, а получение удовольствия от игры. Пусть они и сталкиваются с проблемами и делают ошибки, но они хотят показать всем, что такое фантастический футбол.

Персонажи 
Джонатан Клементс и Хелен Маккарти отметили, что состав персонажей состоит из самых разнообразных животных в спортивных костюмах: лиса, двух бегемотих, собак, лошадей и зайцев.

Критика 
Джонатан Клементс и Хелен Маккарти, авторы «Энциклопедия аниме, пересмотренное и расширенное издание: Руководство по японской анимации с 1917 года», отметили, что сериал выглядит не соответствующим своему времени — началу XXI века, но дети на шаблоны спортивных сюжетов смотрят «свежим взглядом».

Главный герой Хидэмару появился на официальном сайте футболиста Хидэтоси Наката.

Примечание

Ссылки 
  Forza! Hidemaru official website
  Forza! Hidemaru — TV Tokyo
  フォルツァ！ひでまる — Nihon Ad Systems
 Forza! Mario — Enoki Films
 

Аниме и манга о футболе